Чуба́ров — російське прізвище. Відомі носії:
 Чубаров Анатолій Петрович (1922—2006) — радянський державний діяч. Член Бюро ЦК КП Киргизії в 1962—1971 роках. Депутат Верховної Ради СРСР 7—8-го скликань.
 Чубаров Артем Андрійович (нар. 1979) — російський хокеїст.
 Чубаров Борис Костянтинович — радянський державний діяч. Депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання (1941—1946).
 Чубаров Олександр Сергійович — радянський та український кінооператор (Одеська кіностудія).
 Чубаров Олександр Федорович (нар. 1943) — український та радянський тренер і адміністратор футбольних клубів. Заслужений тренер України.
 Чубаров Рефат Абдурахманович (нар. 1957) — народний депутат України, голова Меджлісу кримськотатарського народу.

 Чубарова (Козирєва) Римма Василівна (1928—1983) — радянський історик, археолог і фахівець з неоліту Сахаліну. Кандидат історичних наук.

Російські прізвища
Кримськотатарські прізвища